Njord (mythologie), een Noorse god
Njord (album), een album van de symfonische metal band Leaves' Eyes
KSRV Njord, een Leidse studentenroeivereniging die naar deze god vernoemd is
VZV Njord, een Veldhovense zwemvereniging